Добой (, , ) — город на севере Боснии и Герцеговины, в Республике Сербской. Расположен на реке Босна. Крупный железнодорожный узел.

История 
Впервые Добой упомянут в 1415 году в одном из документов Дубровницкой республики, хотя археологические раскопки свидетельствуют, что поселение на месте современного города существовало ещё в раннем каменном веке. В I столетии нашей эры в окрестностях сегодняшнего Добоя существовал римский военный лагерь (каструм) и поселение (). После прихода славян в VI веке поселение стало частью Усорской бановины.

Добойская крепость была впервые построена в начале XIII века, затем расширена в 1415 году; пала в 1476 году под натиском турок, чтобы в 1490 году быть расширенной вновь. Крепость надолго стала препятствием для завоевателей с севера: сначала для венгров, а затем для империи Габсбургов. Множество битв произошло в окрестностях Добоя, пока город вместе со всей Боснией и Герцеговиной не стал частью Австро-Венгрии в 1878 году.

В Первую мировую войну в Добое располагался самый большой австрийский концентрационный лагерь для сербов, через который прошли порядка 46 тысяч человек.

Во время Второй мировой войны Добой, входящий в жупань Усора-Соли, был важным центром партизанского движения. Освобождён 17 апреля 1945 года.

Во время Боснийской войны город, контролировавшийся сербами, обстреливался хорватской и боснийской армиями. По результатам Дейтонских соглашений Добой вместе с большей частью общины был включён в состав Республики Сербской.

Население

Община 
Население общины Добой в 1971—1991 годах:

Город 
По переписи 1991 года в самом городе проживали 27 498 человек, из которых 11 154 (40,56 %) были боснийцами, 8 011 (29,13 %) — сербами, 4 365 (15,87 %) объявили себя югославами, 2 714 (9,87 %) — хорватами.

Сегодня подавляющее большинство населения города составляют сербы.

Численность населения города по переписи 2013 года составила 26 987 человек, общины — 77 223 человека.

Галерея

Известные уроженцы 
 Индира Радич (род. 1966) — боснийская поп-фолк певица сербского происхождения

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Города средневековой Боснии
Города Республики Сербской